Файджес — фамилия. Известные носители:
 Файджес, Ева
 Файджес, Орландо